«Changes» () — первый студийный альбом немецкого певца Романа Лоба, выпущенный 13 апреля 2012 года. Пластинка содержит песню «Standing Still», с которой Роман выступал на конкурсе «Евровидение 2012».

Синглы 
Композиция «Standing Still», выпущенная 16 февраля 2012 года, стала первым синглом с ещё не изданного альбома. На неё также был снят клип. С этой песней Роман выступал как представитель Германии на Евровидении 2012. Набрав в финале конкурса 110 баллов, Лоб занял 8 место.

30 августа 2012 года Роман представил второй сингл с альбома. Им стала песня «Call Out The Sun».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 RomanLob.de — official site

Альбомы 2012 года